16760 Masanori – asteroide della fascia principale
 Masanori – nome proprio maschile giapponese